О́круг ( — дайра, ) — административная единица второго порядка, входит в состав вилайета (провинции) и состоит из одной или нескольких коммун (баладий). В Алжире насчитывается 548 округов.

Количество округов по вилайетам 

Источник

Примечания

См. также 
 Вилайеты Алжира
 Коммуны Алжира

Административное деление Алжира
Административные единицы
Списки:Алжир